Парижский международный марафон () — ежегодный марафон, который проводится в Париже. По рейтингу международной ассоциации легкоатлетических федераций марафон имеет золотой статус.

Впервые марафонский забег в Париже прошёл в 1896 году в честь состоявшихся недавно первых Олимпийских игр современности. Марафон состоялся 19 июля 1896 года в воскресенье в пасмурную погоду. На старт забега вышел 191 участник, все марафонцы были с сине-белыми повязками, символизирующими флаг Греции. Марафон проводился ещё несколько лет, и вновь возродился только в 1976 году.

Старт марафона находится на Елисейских Полях. Далее трасса проходит по улицам города. Марафонцы пробегают такие достопримечательности, как площадь Согласия, площадь Бастилии, Венсенский замок, собор парижской Богоматери, музей Орсе, Эйфелеву башню (указаны по ходу дистанции). Финиш на авеню Фош. Лимит прохождения трассы — 5 часов 40 минут. Все участники пробега награждаются памятными медалями и дипломами. Через каждые пять километров дистанции находятся пункты питания, на которых можно попить минеральную воду и поесть изюм, апельсины, бананы. Например, в 2010 году организаторы привезли на пункты питания: 48 000 бананов, 47 000 апельсинов, 444 000 бутылок питьевой воды, 2 тонны сухофруктов, 2 тонны сахара-рафинада.

В 2011 году марафонскую дистанцию смогли закончить 31 133 человека. Общий призовой фонд составил 329 535 долларов США. Стоимость регистрации составляет от 80 до 109 евро, чем ближе к дате проведения, тем дороже. Максимальное количество участников — 40 000.

Победители

Примечания 

Марафоны
Международные спортивные соревнования в Париже
Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 1976 года